Live at Caesars Palace — первый концертный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1974 году.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1974 года
Концертные альбомы Дайаны Росс
Концертные альбомы Motown Records
Концертные альбомы 1974 года